Carwin ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Carwin (1920–2004), österreichischer Schriftsteller 
 Shane Carwin (* 1975), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Susanne Carwin (1898–1975), deutsche Kulturjournalistin